Władysław Denhoff (zm. 1672) – starosta starogardzki, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Władysław Denhoff (1639–1683) – wojewoda pomorski, kasztelan chełmiński, podkomorzy pomorski, skarbnik ziem pruskich